Campsiophora är ett släkte av nattsländor. Campsiophora ingår i familjen stenhusnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenhusnattsländor
Campsiophora